

Cinema
Under Fire – film statunitense del 1926 diretto da Clifford S. Elfelt
Under Fire – film statunitense del 1957 diretto da James B. Clark
Sotto tiro (Under Fire) – film statunitense del 1983 diretto da Roger Spottiswoode

Videogiochi
Under Fire! – videogioco per computer del 1985
Under Fire – videogioco arcade del 1994